Das Guotai Liquor Asian Players Tour Championship 2012/13 – Event 1 war ein Snooker-Turnier, das vom 18. bis 22. Juni 2012 im Zhangjiagang Sports Center in Zhangjiagang ausgetragen wurde. Es war das erste von drei Turnieren in China innerhalb der PTC-Serie.

81 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Somit war die Beteiligung vergleichsweise gering, zumal sich nur rund ein Viertel der Spieler der Snooker Main Tour für das Turnier angemeldet hatte. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven.

Im Finale setzte sich der Engländer Stuart Bingham mit 4:3 gegen seinen Landsmann Stephen Lee durch.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.

Wildcard-Runde 

Best of 7 Frames

Endrunde

Gruppe 1 von 4

Gruppe 2 von 4

Gruppe 3 von 4

Gruppe 4 von 4

Halbfinale bis Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise

Weblinks 
 Fotos vom Guotai Liqueur Asian PTC1 auf Facebook.

A1
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Zhangjiagang